Le nom Bafia peut désigner :
 Bafia, ville du Cameroun ;
 l'ethnie bafia, ethnie camerounaise qui occupe la rive droite du Mbam, à l'est des monts Bapéi ;
 la langue bafia, langue bantoue parlée par les Bafias ;
 Bafia, une localité du Cameroun, située dans l'arrondissement de Muyuka, le département du Fako et la région du Sud-Ouest.